

Toponyme 

 Pelleport : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne.
 Pelleport : station du métro de Paris, sur la ligne 3 bis.

Patronyme 
 Anne Gédéon La Fite de Pelleport : aventurier français (1754-1807).
 Pierre de Pelleport : général de division sous l'Empire (1773-1855).
 Louis-Joseph de La Fitte de Pelleport (1757-1826).
 Vladimir de la Fite : comte de Pelleport, écrivain français (1813 ou 1818 près de Smolensk - 1870).
 Adolphe Pelleport : poète et journaliste (1842-1881).
 Charles Jacques Pierre Jean de Pelleport-Burète : vicomte , fils du général, maire de Bordeaux de 1874 à 1876 et sénateur de la Gironde de 1876 à 1879.

Voir aussi 
 Rieux-de-Pelleport : commune française, située dans le département de l'Ariège.